A 2013-as túraautó-világbajnokság volt a tizedik túraautó-világbajnoki szezon. Március 24-én vette kezdetét az olasz nagydíjjal és november 17-én a makaói nagydíjjal fejeződött be. Ezalatt 24 futamot (12 forduló) rendeztek.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
A versenynaptár véglegesítésére 2012 decemberében került sor.

Eredmények 

Megjegyzés
 Yvan Muller volt a 12 versenyző közül az egyik, aki az időmérő második részében sportszerűtlen magatartásért rajtbüntetést kapott, így az első versenyen csak a 13. helyről indulhatott. Ennek eredményeként Michel Nykjær indult a pole-pozícióból, de Muller megtarthatta az első rajthelyért járó 5 pontot.

Világbajnokság végeredménye

Pontozási rendszer 
Időmérő

Verseny

Versenyzők 

Megjegyzés
1 2 3 4 5 utalnak a második időmérőn elért helyezésekre, melyet pontokkal jutalmaznak: 5–4–3–2–1.
† ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Gyártók 

Megjegyzés
1 2 3 4 5 utalnak a második időmérőn elért helyezésekre, melyet pontokkal jutalmaznak: 5–4–3–2–1. Minden gyártónál a két leggyorsabb versenyző után jár a pont.
† ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Yokohama bajnokság 

Megjegyzés
† ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Yokohama csapat bajnokság 

Megjegyzés
† ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Eurosport Ázsia bajnokság 
Pontozási rendszer

Megjegyzés
† ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Jegyzetek

További információk 
 A WTCC hivatalos honlapja

2013